Kurtz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Federico Kurtz
 Fritz Federico Kurtz